Хельга Хаазе (, урождённая Обшернитцки, ; 9 июня 1934, Данциг, Вольный город Данциг — 16 июня 1989, Восточный Берлин) — немецкая конькобежка, чемпионка Олимпийских игр 1960 года на дистанции 500 м, серебряный призёр на дистанции 1000 м.

Биография 
Хельга Обшернитцки родилась в 1934 году в Данциге (ныне Гданьск). После Второй мировой войны она с родственниками бежала в Мекленбург. В 1949-1952 годах Хельга училась на бухгалтера и с 1952 года работала бухгалтером в Народной полиции ГДР. Она была первой женщиной в ГДР, получившей звание майора. С 1952 года у неё началась спортивная карьера, когда 18-летняя Обшернитцки обратилась в спортивный клуб , который на тот момент находился в поисках конькобежцев. В мае 1955 года вышла замуж за своего тренера Хельмута Хаазе и родила дочь Корнелию. В 1957—1967 годах спортсменка множество раз становилась чемпионкой и призёром на соревнованиях ГДР.

В 1960 году на Олимпийских играх Хаазе как представительница объединённой германской команды победила на дистанции 500 м, таким образом став первой в истории олимпийской чемпионкой по конькобежному спорту. Кроме того, она завоевала серебряную медаль на дистанции 1000 м, уступив представительнице СССР Кларе Гусевой. Хаазе также участвовала в зимних Олимпийских играх 1964 года, где заняла четвёртое место на дистанции 1000 м и пятое место на дистанции 1500 м. За свою карьеру Хаазе установила 23 рекорда для ГДР. Она много раз принимала участие в чемпионате мира по конькобежному спорту, однако не занимала призовых мест.

с 1965 по 1984 год Хаазе была тренером в SC Dynamo Berlin. В 1984 году вышла на пенсию в связи с инвалидностью. Скончалась в 1989 году на 56-м году жизни.

Примечания 

Конькобежцы ГДР
Олимпийские чемпионы по конькобежному спорту
Олимпийские чемпионы от Германии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1960 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1960 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1960 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1964 года